A 2003-as Roland Garros női versenyét a belga Justine Henin-Hardenne nyerte honfitársa Kim Clijsters előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Serena Williams (Elődöntős)
  Kim Clijsters (Döntős)
  Venus Williams (Negyedik kör)
  Justine Henin-Hardenne (Bajnok)
  Amélie Mauresmo (Negyeddöntő)
  Lindsay Davenport (Negyedik kör)
  Jennifer Capriati (Negyedik kör)
  Chanda Rubin (Negyeddöntő)
  Daniela Hantuchová (Második kör)
  Jelena Dokić (Második kör)
  Anasztaszija Miszkina (Második kör)
  Szeles Mónika (Első kör)
  Jelena Gyementyjeva (Első kör)
  Eléni Danjilidu (Harmadik kör)
  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Szugijama Ai (Negyedik kör)

  Amanda Coetzer (Első kör)
  Meghann Shaughnessy (Harmadik kör)
  Patty Schnyder (Negyedik kör)
  Jelena Bovina (Második kör)
  Lisa Raymond (Második kör)
  Vera Zvonarjova (Negyeddöntő)
  Anna Smashnova (Második kör)
  Conchita Martínez (Negyeddöntő)
  Nathalie Dechy (Harmadik kör)
  Silvia Farina Elia (Harmadik kör)
  Alexandra Stevenson (Első kör)
  Clarisa Fernández (Második kör)
  Jelena Lihovceva (Első kör)
  Paola Suárez (Harmadik kör)
  Laura Granville (Harmadik kör)
  Francesca Schiavone (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1